Brogren är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Charlotte Brogren
 Erik Brogren
 Lena Brogren
 Margareta Brogren
 Stefan Brogren

Svenska efternamn